Tak for sidst kan henvise til:

 Tak for sidst (film fra 1950) – dansk kortfilm fra 1950 instrueret af Holger Jensen
 Tak for sidst (film fra 2005) – børnefilm moderniseret i 2005 af Ulla Hjorth Nielsen ud fra Holger Jensens originale film
 Tak for sidst (album) – tredje album fra den danske rockgruppe Shit & Chanel